Le nom Mouratoglou peut faire référence à : 
 Patrick Mouratoglou (né en 1970), entraîneur de tennis français.
 fondateur de l'académie de tennis Mouratoglou.
 Philippe Mouratoglou (né en 1973), guitariste, chanteur, improvisateur et compositeur français.
 Pâris Mouratoglou, fondateur en 1990 de la société SIIF Énergies, actuel groupe EDF Énergies Nouvelles, et père de Patrick Mouratoglou.